Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2010 года в III-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 4 по 10 января 2010 года в Стамбуле (Турция). Команды, занявшие первое и второе места, получили право играть во втором дивизионе чемпионата мира 2011 года.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 7 национальных команд — три из Европы, по две из Азии и Океании. Из-за отмены прошлогоднего турнира большинство нынешних участвующих команд не играли в прошлом году, сборная Тайваня дебютировала на турнире, а сборная КНДР вернулась спустя 17 лет отсутствия.

Предварительный раунд

Группа A 

Время местное (UTC+2).

Группа B 

Время местное (UTC+2).

Утешительный раунд 

Победитель матча за 7-е место получает право сыграть в матче за 5-е место.

Матч за 7-е место 

Время местное (UTC+2).

Матч за 5-е место 

Время местное (UTC+2).

Плей-офф

Полуфинал 

Время местное (UTC+2).

Матч за 3-е место 

Время местное (UTC+2).

Финал 

Время местное (UTC+2).

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: Мин = Количество сыгранных минут; Бр = Броски; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Эндрю Краузер
 Защитник:  Дэвид Кудла
 Нападающий:  Маттиас Сигурдарсон

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Росен Асенов
  Мэтью Линдси
  Ким Нам Ёк
  Андре Дауман
  Роберт Пальссон
  Лин Хун-Ю
  Батин Кёшемен

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Хоккей
Хоккей
М*3
Третий
М
Хоккей
Чемпионаты мира в Турции